Mucius Scaevola ist der Name folgender Personen:

 Gaius Mucius Scaevola, Person der römischen Frühgeschichte
 Publius Mucius Scaevola (Konsul 175 v. Chr.)
 Publius Mucius Scaevola (180 v. Chr.–115 v. Chr.), römischer Jurist